Константин Прокопьев: Прокопьев, Константин Николаевич (1927—1967) — работник леспромхоза в Кемеровской области, Герой Социалистического Труда (1966).
 Прокопьев, Константин Олегович (род. 1993) — российский футболист.